Metromall Tegucigalpa es un centro comercial (tipo "mall") ubicado a la altura del bulevar Fuerzas Armadas, en el lugar conocido como El Trébol Tegucigalpa, abrió sus puertas en el 2006 y es el primer centro comercial de esta marca construido por Grupo Roble en la capital de Honduras también es el primero de estos en toda Centroamérica, actualmente cuenta con 100 establecimientos, puede albergar a unas 11 000 personas y cuenta con estacionamiento para 800 vehículos y con una superficie construida de 30 000 metros cuadrados.

Historia 

Fue inaugurado el 5 de agosto de 2006, poco a poco se ha venido ampliado, según ejecutivos del Grupo Roble, el tamaño de la construcción inicial era de 28.000 metros cuadrados, con las ampliaciones llega a los 30 mil metros cuadrados, con una estructura moderna y atractiva para los clientes que lo visitan.

El Grupo Roble, que maneja la familia Poma, tuvo la idea de construir un "mall" con las mismas características de sus centros comerciales más exitosos, hablamos de la marca Metrocentro que poseen el mismo logo y el mismo eslogan para la marca de los Metromall.

Datos del Centro Comercial 

La estrategia de mercadeo va encaminada a las zonas aledañas al centro comercial, en especial a la cantidad de personas que transitan en las cercanías del bulevar Fuerzas Armadas. 

El Centro comercial opera bajo estrictas normas de seguridad, y se encuentra ubicado en las zonas comerciales de mayor flujo, llegando cada vez a más consumidores en la región. Grupo Roble ha creado cuatro marcas, cada una dirigida a sectores específicos del mercado, segmentado el público no sólo demográfica sino también geográficamente; ampliando así la oferta para los usuarios y visitantes de cada uno de los Centros Comerciales.

 Tiendas anclas de ropa
 Tienda ancla por departamentos
 100 locales comerciales para diversas opciones de compra con marcas de prestigio.
 Zona bancaria.
 25 kioscos.
 800 estacionamientos pavimentados, iluminados y con seguridad.
 Zonas amplias de Food Court.
 Restaurantes de Franquicias Internacionales.
 Restaurantes de comida rápida.
 12 escaleras eléctricas.
 Moderna infraestructura.
 Salas de cine de la empresa Cinemark (incluyendo salas en 3D).
 Amplios pasillos, plazas y fuentes.
 El primer centro comercial de esta marca en Centroamérica.

Remodelación 
Pequeñas ampliaciones desde que se inauguró, acordes a las necesidades de la población, han ampliado el "Metromall" en 2 mil metros cuadros desde el tamaño original que era de 28 mil metros cuadrados.

Referencias 
 Sitio Web de Grupo Roble
 Referencia
 Inversión en la región

Véase también 

El total de Centros Comerciales Metrocentros y Metromall que existe en Centroamérica son :

 Metrocentro San Salvador 
 Metrocentro Santa Ana 
 Metrocentro San Miguel 
 Metrocentro Sonsonate 
 Metrocentro Villanueva 
 Metromall Tegucigalpa 
 Metrocentro Managua 
 Metromall Panamá 

Centros comerciales de Honduras